Spécieux est un nom propre ou un adjectif qui peut désigner : séduisant et trompeur.

Prénom et patronyme 
Spécieux est un prénom masculin désuet.

Spécieux peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Spécieux († vers 555), ou Speciosus en latin, propriétaire terrien de Campanie, en Italie, moine du Mont-Cassin, mort à Capoue ; fêté le 15 mars.

Adjectif 
Qui est trompeur malgré une illusion de vérité. Synonyme : illusoire. Anglais : specious.

Références